Улица Вереща́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Верещагина — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Верещагина — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Верещагина — улица во Владивостоке.
 Улица Верещагина — улица в Ломоносове (Санкт-Петербург).
 Улица Верещагина — улица в Москве.
 Улица Верещагина — улица в Новосибирске.
 Улица Верещагина — улица в Саранске.
 Улица Верещагина — улица в Туле.

Украина 
 Улица Верещагина — улица в Днепре.
 Улица Верещагина — улица в Донецке.
 Улица Верещагина — улица в Запорожье.
 Улица Верещагина — улица в Киеве.
 Улица Верещагина — улица в Луганске.
 Улица Верещагина — улица в Сумах.

См. также 
 Переулок Верещагина